Pella är ett släkte av skalbaggar. Pella ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar